Ине́с Ферре́р Суа́рес (; родилась 1 июня 1990 года) — испанская теннисистка; победительница 11 турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (9)

Поражения (21)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Испании